

Кошкарбай — село, Балхаський район, Алматинська область
 Кошкарбай — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Кошкарбай — село, Шетський район, Карагандинська область